Il doppio  dello  San Luis Potosí Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Travis Parrott e Filip Polášek erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Santiago González e Horacio Zeballos hanno battuto in finale 6–2, 7–6(5) Franco Ferreiro e Júlio Silva.

Teste di serie

 Santiago González /  Horacio Zeballos (campioni)
 Franco Ferreiro /  Júlio Silva (finale)

 Alejandro Falla /  Santiago Giraldo (semifinali) 
 Juan Sebastián Cabal /  Dawid Olejniczak (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

San Luis Potosí Challenger 2009